Ligusticum litangense är en flockblommig växtart som beskrevs av F.T.Pu. Ligusticum litangense ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
litangense